Арменія — станція метрополітену Сан-Паулу
 Арменія (Колумбія) — місто в Колумбії

Див. також 
 Армінія